Krijgswetenschap, de leer van oorlogsvoering
Vechtkunst, een geheel van vechttechnieken en -tradities, zoals de vechtsport karate